2012 е американски филм от 2009 г. на режисьора Роланд Емерих.

Сюжет

Актьорски състав

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2009 година
Американски научнофантастични екшъни
Филми за бедствия
Филми на Роланд Емерих